Прем'єр-ліга Азербайджану 2018—2019 — 27-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Титул чемпіона за тур до закінчення чемпіонату здобув Карабах (Агдам) (вшосте поспіль).

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Офіційний сайт ПФЛ — Професійної Футбольної Ліги Азербайджану 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2018–2019
Азербайджан
Азербайджан
2018 в азербайджанському спорті
2019 в азербайджанському спорті